Pintér János (1884–1962) politikus, országgyűlési képviselő, vasesztergályos, szakszervezeti vezető
 Pintér János (1933–1975) pilóta
 Pintér János (1936) atléta, hosszútávfutó, edző
 Pintér János (1942) történész-muzeológus, főiskolai tanár